Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

24001–24100. • 24101–24200. • 24201–24300. • 24301–24400. • 24401–24500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája